Timothy James « T.J. » Hensick (né le  à Lansing, Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière 
Il commence sa carrière en 2003 à l'Université du Michigan en NCAA où il va évoluer pendant quatre saisons. Il est choisi en 2005 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado au , en . En début de saison 2007-2008, il est assigné par cette franchise aux Monsters du lac Érié en Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match en LNH contre les Sharks de San José.

Le , l'Avalanche l'envoie aux Blues de Saint-Louis en retour de Julian Talbot.

Trophées et honneurs personnels
Ligue américaine de hockey
 2008 : Sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe planète/États-Unis.
 2012 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| États-Unis U18|| NAHL|| 46|| 15|| 25|| 40|| 10||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| États-Unis U18|| NAHL|| 10|| 6|| 7|| 13|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 43|| 12|| 34|| 46|| 38||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 39|| 23|| 32|| 55|| 24||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 41|| 17|| 35|| 52|| 44||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2006-2007|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 41|| 23|| 46|| 69|| 38||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Monsters du lac Érié|| LAH|| 50|| 12|| 33|| 45|| 18||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 31|| 6|| 5|| 11|| 2|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2008-2009|| Monsters du lac Érié ||  LAH||12 ||7 ||9 ||16 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Avalanche du Colorado || LNH||61 ||4 ||17 ||21 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Avalanche du Colorado || LNH||7 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Monsters du lac Érié ||  LAH||58 ||20 ||50 ||70 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 ||Rivermen de Peoria ||LAH || 59|| 21|| 48|| 69|| 27|| 4|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2010-2011|| Blues de Saint-Louis || LNH||13 ||1 ||2 ||3 || 2||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Rivermen de Peoria ||LAH ||66 ||21 ||49 ||70 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Rivermen de Peoria ||LAH || 76|| 19|| 48|| 67|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 31|| 4|| 11|| 15|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Wolf Pack de Hartford ||LAH || 42|| 11|| 23|| 34|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 75 || 19 || 41 || 60 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH || 46 || 7 || 18 || 25 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 19 || 2 || 13 || 15 || 4 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Reign d'Ontario || LAH || 67 || 16 || 36 || 52 || 18 || 5 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
|2017-2018 || Reign d'Ontario ||LAH ||60 ||11 ||34 ||45 ||12 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2018-2019 || Walleye de Toledo || ECHL || 47|| 17|| 41|| 58|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Barracuda de San José ||LAH ||23 ||6 ||14 ||20 ||0 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2019-2020 || Walleye de Toledo || ECHL || 57 || 16 || 40 || 56 || 23 || - || - || - || - || -

|112||12||26||38||18|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0

Au niveau international 

|-
| 2003 || align=left| États-Unis U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 6 || 4 || 10 || 0 || align=left|
|-
| 2005 || align=left| États-Unis U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 || align=left|

Notes et références 

Naissance en décembre 1985
Naissance à Lansing (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du MODO hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur du Barracuda de San José